Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona wurde vom 31. Juli bis 3. August auf dem Camp Olímpic de Tir amb Arc ausgetragen. 75 Athleten nahmen teil.

Wettkampfformat 
Im Gegensatz zur vorherigen Austragung wurde der Modus etwas verändert. So gab es dieses Mal eine Platzierungsrunde. In dieser schoss jeder Schütze eine FITA-Runde, bestehend aus 144 Pfeilen. Die Schützen mussten jeweils 36 Pfeile über jede der 4 Distanzen (70, 60, 50, 30 Meter) schießen. Die 32 besten Schützen qualifizierten sich für die Endrunde, welche im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Weblinks 

 

Einzel Manner